Harmony steht für:
 Harmony (Band), niederländische Musikgruppe
 Apache Harmony, Projekt zur Entwicklung einer Open-Source-Version der Java-Technologie
 Harmony (ISS-Modul), Verbindungsknoten der Internationalen Raumstation
 Harmony of the Seas, Kreuzfahrtschiff
 DG Harmony, Schiff
 Harmony OS, Betriebssystem von Huawei
 In Harmony, Jazzalbum von Roy Hargrove und Mulgrew Miller (2021)

Unternehmen:
 Harmony Airways, ehemalige Fluggesellschaft aus Vancouver, Kanada
 Harmony Records, US-amerikanisches Sublabel von Columbia Records
 Harmony Company, US-amerikanischer Hersteller von Musikinstrumenten

Personen:
 Gustav Harmony (1875–1959), deutscher Politiker, MdR
 Harmony Rose (* 1983), US-amerikanische Pornodarstellerin

Harmony heißen folgende geografischen Objekte:
 Harmony Cove, Bucht von Nelson Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Harmony Point, Landspitze von Nelson Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

USA:
 Harmony (Florida), Planstadt im Osceola County
 Harmony (Illinois)
 Harmony (McHenry County, Illinois)
 Harmony (Indiana)
 ursprünglicher Name von New Harmony (Indiana) in Posey County
 Harmony (Kalifornien)
 Harmony (Maine)
 Harmony (Minnesota)
 Harmony (New York)
 Harmony (North Carolina)
 Harmony (Pennsylvania)
 Harmony (Washington)
 Harmony (Wisconsin), Marinette County
 Harmony (Town, Price County), Wisconsin
 Harmony (Town, Rock County), Wisconsin
 Harmony (Town, Vernon County), Wisconsin
 Harmony Township – mehrere

Siehe auch:

 Harmonie (Begriffsklärung)